van Swieten ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard van Swieten (1700–1772), niederländischer Mediziner, Leibarzt von Maria Theresia von Österreich
 Gottfried van Swieten (1733–1803), österreichischer Diplomat und Mäzen
 Ignace van Swieten (1943–2005), niederländischer Fußballschiedsrichter

van Swieten steht für:
 van Swieten II., akademischer Beiname von Mathias Joseph Bluff (1805–1837), deutscher Mediziner und Botaniker

Siehe auch:
 Van-Swieten-Kaserne, Kaserne des Österreichischen Bundesheeres in Wien
 Sweeten